Alta este o comună din provincia Finnmark, Norvegia, cu o populație de 19282 locuitori (2012).

Picturile rupestre din Alta au fost înscrise în anul 1985 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Referințe

Legături externe 
 Site web oficial

 

Comune din Finnmark